Арменската Премиер Лига (на арменски:Բարձրագույն Խումբ) е най-високото ниво на професионалния футбол в Армения.

От 1936 г. до 1991 г. първенството е регионално в рамките на бившия СССР.

Отбори за сезон 2015/16 
 Алашкерт
 Арарат
 Бананц
 Гандзасар
 Ширак
 Мика
 Пюник
 Улис

Шампиони

Шампиони по клубове 

Турнири по футбол в Армения
Футбол в Армения